Mansa () ist eine Stadt (Municipal Council) des nordwestindischen Bundesstaates Punjab.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 82.956. 

Mansa befindet sich im Tiefland auf einer Höhe von  110 km südsüdwestlich der Stadt Ludhiana. Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Klima 
Das Klima in Mansa wird als lokales Steppenklima bezeichnet. Das ganze Jahr über fällt wenig Niederschlag. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen noch die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 458 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,7 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Mansa